Tisch bezeichnet

 Tisch, ein Möbelstück (siehe :Kategorie:Tisch für Beispiele)
 Tisch (Bibel), das außeralltägliche Möbelstück im biblischen Zusammenhang
 ohne Artikel Synonym für ein Essen bzw. eine Mahlzeit (vor Tisch, zu Tisch)
 Maschinentisch, Werkstückträger in Werkzeugmaschinen
 Objekttisch, Objektträger an einem Lichtmikroskop
 Der Tisch (Stillleben mit Kaninchen), Gemälde aus dem Frühwerk von Joan Miró
 Ktiš, deutsch Tisch, Gemeinde in Tschechien

Tisch ist der Familienname folgender Personen:

 Cläre Tisch (1907–1941), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Harry Tisch (1927–1995), DDR-Funktionär
 Laurence Tisch (1923–2003), US-amerikanischer Unternehmer
 Preston Robert Tisch (1926–2005), US-amerikanischer Unternehmer und Miteigentümer der N.Y. Giants
 Steve Tisch (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:

 Disch
 Steinerner Tisch (Begriffsklärung)